Pedra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedra (ort), Pernambuco, 
 Delmiro Gouveia (ort), Alagoas, 
 Pedra (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar